Csongor, férfikeresztnév
Csongor, település Ukrajna Munkácsi járásában
Csongor, Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményének szereplője